Са́винское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Новгородском районе Новгородской области Российской Федерации.

Административный центр — деревня Савино.

География 
Территория сельского поселения расположена в центре Новгородской области, на правобережье реки Волхов и нижнем течении реки Вишера. Площадь территории поселения — 1000,8 км², что составляет 21,7 % от территории Новгородского муниципального района.

На территории муниципального образования начинается Вишерский канал, также в Савинском сельском поселении находятся археологические памятники — городище Холопий городок (V—VIII века) и городище Сопка (VIII—X века).

Неподалёку от устья Вишеры сохранились участки дубового леса — памятник природы «Савинские дубравы». Ранее здесь действовал Савво-Вишерский монастырь (закрыт в 1930-е годы, основатель преподобный Савва Вишерский).

В районе деревни Волынь и реки Сосницы находится памятник природы регионального значения «Волынские дубравы».

История 
Савинское сельское поселение было образовано в соответствии с законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года № 559-ОЗ. C 1 апреля 2014 года Законом Новгородской области № 533-ОЗ были преобразованы: Новоселицкое сельское поселение, Савинское сельское поселение и Волотовское сельское поселение во вновь образованное муниципальное образование Савинское сельское поселение с определением административного центра в деревне Савино.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации Савинского сельского поселения
 

Сельские поселения Новгородской области
Муниципальные образования Новгородского района